Bachler ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Bachler (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Bruno Bachler (1924–2011), deutscher Widerstandskämpfer
 Franz Bachler (1915–2003), österreichischer Benediktinerabt

 Käthe Bachler (* 1923), österreichische Lehrerin und Rutengängerin

 Reinhold Bachler (* 1944), österreichischer Bergmann, Skispringer und Skisprungtrainer
 Thomas Bachler (* 1965), österreichischer Bobsportler

Siehe auch:
 Pachler